Мо́ртенсен () — прізвище данського та норвезького походження. Означає син Мортена. Відомі носії:

 Алекс Мортенсен (;  2002) — шведський футболіст, нападник.
 Вероніка Мортенсен (; ?) — данська джазова співачка.
 Вігго Мортенсен (;  1958) — американський актор театру і кіно данського походження.
 Дейл Томас Мортенсен (; 1939—2014) — американський економіст.
 Ерлін Мортенсен (;  1955) — данський шахіст, міжнародний майстер (1980).
 Карін Мортенсен (;  1977) — данська гандболістка, воротар, олімпійська чемпіонка (2000, 2004), чемпіонка Європи (2002).
 Карлос Мортенсен (;  1972) — професійний гравець у покер.
 Каспер Ульріх Мортенсен (;  1989) — данський гандболіст, олімпійський чемпіон (2016).
 Крістіан Мортенсен (; 1882—1998) — дансько-американський довгожитель.
 Ларс Ульрік Мортенсен (;  1955) — данський клавесиніст і диригент.
 Малена Мортенсен (;  1982) — данська співачка.
 Патрік Мортенсен (;  1989) — данський футболіст, нападник.
 Стен Мортенсен (; 1921—1991) — англійський футболіст, центральний нападник.
 Фінн Мортенсен (; 1922—1983) — норвезький композитор, музичний критик і педагог.

Інше 
 5106 Мортенсен (5106 Mortensen) — астероїд головного поясу, відкритий 19 лютого 1987 року.

Див. також 
 Мортенссон